Данијел Бац (; Ерланген, 12. јануара 1991) немачки је фудбалски голман, који тренутно наступа за Сарбрикен.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Сарбрикен
 Куп Сарланда : 2018/19.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 Данијел Бац на сајту Sortitoutsi 

Рођени 1991.
Немачки фудбалери
Фудбалски голмани
Фудбалери Нирнберга
Фудбалери Фрајбурга